Вью́га (буран, метель, снежная буря) — плохая зимняя погода, сильный приземный ветер, переносящий массы падающего и (или) выпавшего ранее снега. В отличие от метели, вьюга не является метеорологическим термином, но скорее — литературным или эмоциональным понятием.

 Вьюга (рассказ) — рассказ Михаила Булгакова, входящий в цикл рассказов «Записки юного врача».
 Вьюга (ракетный комплекс) — противолодочный ракетный комплекс.
 Вьюга (прицел) — коллиматорный прицел.
 Вьюга (система воздушного старта)  - Перспективный проект системы воздушного старта космических аппаратов "Вьюга"

Корабли и суда 

 "Вьюга" — канонерская лодка Балтийского флота Российской империи (1856—1869 гг.).
 "Вьюга" — речная канонерская лодка Амурской флотилии Российской империи (с 1909 г.), с 1922 года "Свердлов".
 "Вьюга" — советский ледокол, затем грузо-пассажирский пароход (1918—1936 гг.).
 "Вьюга" — сторожевой корабль советского ВМФ (тип "Ураган").
 "Вьюга" — советский корабль-китобоец (1948 — начало 1960-х) (бывший тральщик Т-272).

Примечания